Соломон Овусу Бонна (; ) — нидерландский футболист ганского происхождения, нападающий клуба «РБ Лейпциг».

Клубная карьера 
Бонна — воспитанник клубов «Зебюргия» и «Аякс». В 2019 году он подписал контракт с немецким «РБ Лейпциг». 24 ноября 2021 года в поединке Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге» Соломон дебютировал за основной состав. 28 ноября в матче против «Байер 04» он дебютировал в немецкой Бундеслиге.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «РБ Лейпциг»